«Кривба́сс» () — украинский футбольный клуб из Кривого Рога. С сезона 2022/23 выступает в Премьер-лиге Украины.

Названия 
 1949—1952 — «Спартак»;
 1959 — команда города Кривого Рога;
 1960—1962 — «Авангард»;
 1962—1965 — «Горняк»;
 с 1966 — «Кривбасс».

История 

Как команда начал выступления в 1959 году под названием «Команда города Кривого Рога». До этого выступал в любительских соревнованиях.

Все чемпионаты Украины (до 2013 года), кроме первого, провёл в Высшей лиге. В 2000 году играл в финале Кубка Украины. В 1999 и 2000 годах становился бронзовым призёром чемпионата.

«Кривбасс» играл в высшей лиге чемпионат Украины, начиная с сезона 1992/93. Наиболее успешными для клуба можно считать сезоны 1998/99 и 1999/2000 (третье место в чемпионате и путёвка в Кубок УЕФА). Кроме того, в сезоне 1999/00 «Кривбасс» был финалистом Кубка Украины.

В начале сезона 2006/07 были сомнения по поводу участия команды в чемпионате Украины. «Кривбасс» оказался в сложном финансовом положении и не смог выплатить необходимый для участия в высшей лиге взнос. Бюро ПФЛ приняло решение перевести команду в Первую лигу, но в конце концов финансовый вопрос был урегулирован, и клуб был заявлен.

В конце мая 2013 года администрация «Кривбасса» поставила в известность дирекцию УПЛ о том, что из-за прекращения финансирования клуба он вынужден отказаться от участия в матчах премьер-лиги. На момент отмены матчей команда занимала шестое место в турнирной таблице. В июне 2013 года клуб лишился лицензии и утратил статус профессионального, поскольку долг команды перед футболистами и работниками клуба составил $4 млн. Была начата процедура банкротства.

В декабре 2013 года «Кривбасс» подал документы на участие во Второй лиге, начиная с сезона 2014/15, однако в последующем не заявился на соревнования.

С августа 2015 года в Суперлиге чемпионата Днепропетровской области стал играть ФК «Кривбасс», заявившийся на второй круг. Юридически клуб не являлся правопреемником ООО «ФК Кривбасс», однако фактически считал «Кривбасс» своим предшественником. Домашним стадионом клуба являлся «Спартак». С 2015 года ЛФК «Кривбасс» принимал участие в любительских соревнованиях, на сезон-2020/21 участвовал в жеребьёвке турниров чемпионата Днепропетровской области в Суперлиге и Первой лиге, как клуб Первой лиги, но участия в турнире не принял по причине возрождения клуба.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский поручил народному депутату Юрию Корявченкову заняться возрождением команды. Летом 2020 года было объявлено, что клуб будет восстановлен на базе криворожского «Горняка». Новая команда была образована слиянием любительского «Кривбасса», выступавшего в чемпионате Днепропетровской области, с «Горняком», и заняла место последнего во Второй лиге. Президентом стал экс-президент и владелец «Горняка» Константин Караманиц, также из «Горняка» в новообразованный клуб перешли главный тренер Геннадий Приходько со штабом, и все игроки. Главный тренер и владелец любительского «Кривбасса» Сергей Мазур (который также являлся владельцем бренда «Кривбасс») занял пост вице-президента.

Еврокубки 
В сезоне 1999/00 «Кривбасс» обыграл азербайджанский «Шамкир» в квалификационном раунде Кубка УЕФА (2:0 и 3:0), но проиграл итальянской «Парме» в первом раунде (2:3 и 0:3). В сезоне 2000/01 команда выбыла в первом раунде, проиграв французскому «Нанту» с общим счётом 0:6 (0:1 и 0:5).

Цвета клуба

Стадион 

«Металлург» — многофункциональный спорткомплекс в Кривом Роге вместимостью 29 734 человека. Был возведён в 1970 году. Являлся домашней ареной «Кривбасса». Расположен около станции «Проспект металлургов» Криворожского скоростного трамвая. Первая игра состоялась 11 апреля 1970 года, ФК «Кривбасс» принимал «Гомсельмаш» (Гомель), матч закончился победой гостей со счётом 1:4.

14 мая 2006 года на стадионе прошёл единственный в истории украинского футбола «золотой матч». Победу одержал донецкий «Шахтёр», обыграв в дополнительное время киевское «Динамо», на 100-й минуте гол забил Джулиус Агахова.

С 2020 года, в связи с неудовлетворительным состоянием стадиона «Металлург», команда выступает на стадионе «Горняк».

Статистика выступлений (Украина)

«Кривбасс-2» 
Фарм-клуб «Кривбасс-2» в период с конца 1990-х по 2006 год принимал участие во Второй лиге. В 1999 и 2000 годах занимал 3-е место в своей группе. После возрождения команды в 2020 году принимал участие в Любительском чемпионате Украины.

Достижения

Украинская ССР 
 Чемпионат УССР
 Чемпион (4): 1971, 1972, 1976, 1981
 Бронзовый призёр: 1974

Украина 
 Чемпионат Украины
 Бронзовый призёр (2): 1999, 2000
  Кубок Украины
 Финалист: 2000
 Первая лига Украины
 Победитель: 1992
 Вторая лига Украины
 Бронзовый призёр: 2020/21

Руководство 
 Президент: Константин Караманиц
 Вице-президент: Владимир Колос
 Вице-президент: Артём Гагарин
 Вице-президент: Сергей Мазур
 Генеральный директор: Владимир Баенко
 Директор: Евгений Арбузов
 Администратор: Игорь Дорошенко

Тренерский штаб

Основной состав 
 Главный тренер: Юрий Вернидуб
 Тренер: Дмитрий Кара-Мустафа
 Тренер: Игорь Фокин
 Тренер вратарей: Тарас Гребенюк
 Тренер-аналитик: Валерий Михайленко
 Тренер-реабилитолог: Андрей Булычёв

Юношеская команда 
 Старший тренер: Виталий Косовский
 Тренер: Николай Кашевский
 Тренер: Вячеслав Нивинский
 Тренер вратарей: Геннадий Тарасюк

Основной состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

Примечания

Литература 
 Алакин Е., Гнатюк В. Футбол 92-93. Календарь-справочник. Кривой Рог, 1993.

Ссылки 

 Официальный сайт клуба
 История ФК Кривбасс.

Кривбасс
Кривбасс
ФК «Кривбасс»